Кастровил има више значења:
 Кастровил (Калифорнија)
 Кастровил (Тексас)